Somdev Devvarman ha battuto in finale Oleksandr Nedovjesov 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Oleksandr Nedovjesov (finale)
  Somdev Devvarman (Campione)
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Evgenij Donskoj (semifinali)

  Gō Soeda (primo turno)
  Yuki Bhambri (primo turno)
  Blaž Rola (secondo turno)
  Illja Marčenko (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ONGC-GAIL Delhi Open 2014